ShondaLand (полное наименование — ShondaLand Production Company) — американская телевизионная производственная компания, созданная сценаристом и продюсером Шондой Раймс. Она создала ShondaLand в 2005 году, вместе с запуском своего первого и самого длительного сериала, медицинской драмы «Анатомия страсти» для ABC. Затем она создала его спин-офф «Частная практика» (2007—2013) и спродюсировала недолго просуществовавшую драму «Без координат» (2011).

В 2012 году ShondaLand запустил политический триллер «Скандал», новаторский проект, который открыл возможности играть главные роли темнокожим женщинам на телевидении. Осенью 2014 года к нему присоединился юридический триллер «Как избежать наказания за убийство» с Виолой Дэвис, а в 2016 году — «Улов».

С 2014 года сериалы ShondaLand полностью занимают прайм-тайм четверга на ABC, самого важного дня для рекламодателей, и выходят под лозунгом «Thank God It’s Thursday» (#TGIT!). Бренд в итоге стал считаться преемником некогда используемого NBC «Must See TV».

Начиная с момента основания, ShondaLand имеет партнерскую сделку с ABC Studios, благодаря чему все их новые сценарии первоначально направляются к ABC, а в случае их отказа в покупке, продаются другим сетям. В 2014 году Раймс продлила общую сделку ShondaLand с ABC Studios до мая 2018 года.

Продукция 
 Анатомия страсти (с 2005)
 Частная практика (2007—2013)
 Внутри коробки (пилот, 2009)
 Без координат (2011)
 Скандал (2012—2018)
 Позолоченные Лили (пилот, 2012)
 Как избежать наказания за убийство (2014—2020)
 Улов (2016—2017)
 Всё ещё связанные (2017)
 Тост (пилот, 2016)
 Для людей (2018—2019)
 Пожарная часть 19 (с 2018)

Примечания

Ссылки 

Телевизионные компании США